Auto steht für:

 Kurzform von Automobil
 Spielauto
 eine Theatergattung, siehe Auto sacramental

Siehe auch: